Hilfrich ist der Familienname folgender Personen:

 Antonius Hilfrich (1873–1947), deutscher Geistlicher, Bischof von Limburg
 Jörn Hilfrich (* um 1942), deutscher Gynäkologe und Krebsforscher